Хира: многозначный термин.

Персоналии 
 Александр (Хира) (1897—1983) — епископ Католической Церкви.
 Хенд Хира (род. 1981) — египетская уличная художница.

Топоним 
 Хира — горный регион в японской префектуре Сига. Высшая точка — гора Бунагатаке — имеет высоту 1214,4 м.
 Хира — место на территории современной Саудовской Аравии, где Мухаммед впервые получил откровение от Аллаха.
 Хира — древний город на территории Ирака.
  — населённый пункт на Южном острове Новой Зеландии.